Jean-Baptiste Natama (1964-2018), homme politique burkinabè
 Toussaint Natama (né en 1982), footballeur burkinabé